San Antonio del Norte kan syfta på:

Honduras 

 San Antonio del Norte (kommun), Departamento de La Paz, 
 San Antonio del Norte (ort), Departamento de La Paz,